Ceriotti – cognome italiano
 Carlo Ceriotti – ex calciatore italiano
 Roberto Ceriotti – attore e cantante italiano